Gallwitz-Kaserne ist der Name folgender Kasernen:

 Gallwitz-Kaserne, früherer Name der Dr.-Leo-Löwenstein-Kaserne in Aachen
 Gallwitz-Kaserne (Bonn)
 Gallwitz-Kaserne in Freiburg, heute Komplex Breisacher Hof
 Gallwitz-Kaserne (Hildesheim)